Хукила има више значења:

 Хукила (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хукила (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хукила (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хукила (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хукила (Санта Круз Такава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукила, Метал Гранде (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукила (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хукила (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хукила (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хукила (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику